Парламентские выборы в Финляндии (1983) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 20-21 марта 1983 года.

Результаты выборов

Примечания 

21
1983 год в Финляндии
Финляндия
1983